Herrarnas 5 000 meter vid världsmästerskapen i friidrott 2022 avgjordes mellan den 21 och 24 juli 2022 på Hayward Field i Eugene i USA.

Norska Jakob Ingebrigtsen tog guld efter ett lopp på 13 minuter och 9,24 sekunder. Silvret togs av kenyanska Jacob Krop och bronset togs av ugandiska Oscar Chelimo.

Rekord
Innan tävlingens start fanns följande rekord:

Program
Alla tider är lokal tid (UTC−7).

Resultat

Försöksheat
De fem första i varje heat  samt de fem snabbaste tiderna  kvalificerade sig för finalen.

Final
Final startade den 24 juli klockan 18:05.

Referenser

Världsmästerskapen i friidrott 2022